Софино — деревня в северо-западной части Пушкиногорского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Новгородкинская волость».

Расположена в 21 км к северо-западу от посёлка Пушкинские Горы.

Население 
Численность населения деревни составляет 48 человек (2000 год).

Примечания

Ссылки 
  Новгородкинская волость на сайте Пушкиногорской районной администрации

Населённые пункты Пушкиногорского района